Tinbergen ist der Familienname folgender Personen:

 Jaap Tinbergen (1934–2010), niederländischer Astronom
 Jan Tinbergen (1903–1994), niederländischer Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Joost M. Tinbergen (Joost Marius Tinbergen; * 1950), niederländischer Ökologe 
 Luuk Tinbergen (1915–1955), niederländischer Ökologe
 Nikolaas Tinbergen (1907–1988), niederländisch-britischer Verhaltensforscher
 Tijs Tinbergen (* 1947), niederländischer Filmproduzent, siehe Jan Musch und Tijs Tinbergen

Siehe auch:
 Tinbergen-Institut, Forschungsinstitut in den Niederlanden
 Tinbergen-Modell, wirtschaftstheoretisches Modell